Anne-Marie Poncet-Denis née le  à Saint-Germain-en-Laye et morte à Vich le  est une poètesse et écrivaine suisse.

Biographie 
Anne-Marie Poncet-Denis est la fille du peintre Maurice Denis (1870-1943) et l'épouse du peintre Marcel Poncet (1894-1953). En 1923, elle s'installe à Vich avec celui-ci et ils lancent ensemble une première maison d'éditions artistiques.

À la mort de son mari, elle part s'installer à Yverdon-les-Bains, où elle édite trois livres de poèmes et gravures originales d'artistes tels que Jean Arp, Tristan Tzara et Serge Poliakoff. Par ailleurs, Anne-Marie Poncet-Denis publie elle-même des poèmes illustrés par le peintre Jean-Claude Hesselbarth.

En 1959, elle retourne à Vich, où elle réside jusqu'à sa mort le . La commune lui décerne la bourgeoisie d'honneur. Elle y dirige les éditions, l'atelier d'impression et la galerie d'art La Rose des Vents depuis 1968.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 La Presse Riviera Chablais, , .
 Le Quotidien de La Côte, , .
 24 Heures, , .

Liens externes 

 

Écrivain français du XXe siècle
Femme de lettres suisse du XXe siècle
Écrivain vaudois
Poète français du XXe siècle
Poète vaudois
Naissance en juillet 1901
Naissance à Saint-Germain-en-Laye
Décès en février 1994
Décès dans le canton de Vaud
Décès à 92 ans
Projet:Valdensia/Articles liés